Les Championnats d'Europe de tchoukball 2022, qui ont lieu du 4 au , sont la  des Championnats d'Europe de tchoukball. Ils se déroulent sur le campus de l'université de Leeds.

Inititalement prévus en , ils sont repoussés une première fois d'une année en raison du Covid-19 puis une deuxième fois un an plus tard.

Format de la compétition 

Le tournoi est qualificatif pour les championnats du monde de 2023, les quatre premières équipes obtenant leur billet pour le tournoi mondial.

Calendrier

Tournoi masculin

Équipes engagées 
Sept équipes sont engagées dans le tableau masculin. Le Royaume-Uni, en tant que pays hôte, peut inscrire deux sélections mais seule la première est classée. L'Espagne a recours à une campagne de financement participatif pour financer sa participation à la compétition.
  A
  B

Tour préliminaire

Résultats

Classement

Tour final 
Résultats de la phase finale :

Tournoi féminin

Équipes engagées 
Quatre équipes sont engagées dans le tableau féminin. Le Royaume-Uni, en tant que pays hôte, peut inscrire deux sélections mais seule la première est classée. L'Allemagne, en raison du , décide de ne pas envoyer d'équipe féminine.
  A
  B

Tour préliminaire

Résultats

Classement

Tour final 
Résultats de la phase finale :

Classements finaux

Hommes 
L'Italie, la Suisse, le Royaume-Uni et l'Allemagne terminent aux quatre premières places qui sont qualificatives pour les championnats du monde 2023.

Femmes

Notes et références

Liens externes 

Championnats d'Europe de tchoukball
Tchoukball en 2022
Championnat d'Europe au Royaume-Uni
Championnat d'Europe en 2022
Sport en août 2022
Événement sportif au Royaume-Uni
Événement sportif à Leeds